Vallières (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Vallière – francuska gmina w regionie Limousin
 Vallières (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy